Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, состоявшиеся с 20 по 26 апреля 2014 года в пригороде Сеула Кояне (Республика Корея) и столице Литвы Вильнюсе. По итогам турнира в группе A: команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу A, а команда, занявшая последнее место, переместилась во второй дивизион чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 

В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Хорватии пришла из второго дивизиона, сборные Австрии и Словении пришли из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 11 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года. 
В группе A первого дивизиона участвовало 7 главных и 7 линейных судей.
В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа A первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года

Главные судьи
  Алексей Анисимов
  Маркус Брилль
  Жан-Филипп Сильвен
  Ян Грибик
  Андреас Кох
  Яри Леппяалхо
  Роберт Мюлльнер

Линейные судьи
  Маркку Бюзе
  Чае Ёнъджин
  Юханнес Как
  Томаш Пешек
  Кенсукэ Канадзава
  Роман Кадерли
  Джадсон Риттер

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года

Главные судьи
  Петер Гебеи
  Юрис Балодис
  Пер Густав Солем
  Паскаль Сан-Жак

Линейные судьи
  Дмитрий Голяк
  Райвис Ючерс
  Балаш Ковач
  Людвиг Лундгрен
  Давид Нотеггер
  Александр Отмахов
  Йонас Реймер

Группа A

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+9).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Лука Грачнар

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ютака Фукуфудзи
 Защитник:  Доминик Хайнрих
 Нападающий:  Ян Муршак

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Лука Грачнар
 Защитники:  Доминик Хайнрих —  Мартон Ваш
 Нападающие:  Брайан Леблер —  Томас Кох —  Ян Урбас

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Томас Кох
  Золтан Хетеньи
  Лука Грачнар
  Ютака Фукуфудзи
  Брок Радунске
  Александр Матерухин

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Пшемыслав Одробны
 Защитник:  Алан Летанг
 Нападающий:  Дайнюс Зубрус

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Бен Боунс
  Мате Томленович
  Мантас Армалис
  Джорди ван Оршот
  Марцин Колуш
  Евгений Писаренко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2014 года
Спорт в Литве в 2014 году
Спорт в Республике Корея в 2014 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея